Агесса́к (, ) — коммуна на юге Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Восточный Мийо. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12002.

Коммуна расположена приблизительно в 530 км к югу от Парижа, в 150 км северо-восточнее Тулузы, в 50 км к юго-востоку от Родеза.

Население

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство, в том числе животноводство.

В 2007 году среди 515 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 390 были экономически активными, 125 — неактивными (показатель активности — 75,7 %, в 1999 году было 73,0 %). Из 390 активных работали 353 человека (198 мужчин и 155 женщин), безработных было 37 (15 мужчин и 22 женщины). Среди 125 неактивных 44 человека были учениками или студентами, 44 — пенсионерами, 37 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон